Диггельман () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Диггельман, Алекс (1902, Унтерзен — 1987, Цюрих) — швейцарский художник, трижды награждённый медалями за плакаты, номинированные в конкурсах искусств на Олимпийских играх.
 Диггельман, Вальтер (1915, Цюрих, Швейцария — 1999, Гунталинген, Швейцария) — швейцарский шоссейный и трековый велогонщик, выступавший с 1938 по 1953 год.